Puk steht für:

 Puk (Sagengestalt), eine zwergenwüchsige Figur der nordischen Sage
 Puk, eine Fasstrommel in der traditionellen koreanischen Volksmusik, siehe Buk (Trommel)

Personen:
 Mirko Puk (1884–1945), Justizminister sowie Minister für religiöse Angelegenheiten im Unabhängigen Staat Kroatien

PUK steht als Abkürzung für:
 Parlamentarische Untersuchungskommission in der Schweiz
 Patriotische Union Kurdistans, eine Partei im Irak
 Personal Unblocking Key, elektronischer Schlüssel zum Entsperren einer Chipkarte
 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
 PUK Group, Hersteller von Kabeltragsystemen

PuK steht als Abkürzung für:
 Der Prediger und Katechet, deutsche katholische Predigtzeitschrift

Siehe auch:
 Puck
 Puhk

Abkürzung